Adrian Smith (basketballer)
 Adrian Smith (musicus)
 Adrian Smith (politicus)